VI Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1963 odbyły się w Rumunii między 22 października a 2 listopada 1963 roku. Mecze rozgrywane były w Konstancy, Krajowie oraz w Bukareszcie.

Tytuł sprzed pięciu lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie zdobyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  13 drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy. Dwa pierwsze zespoły awansowały do grupy finałowej, której zwycięzca zdobywał mistrzostwo. Pozostałe zespoły z grup eliminacyjnych zagrały ze sobą o miejsca 9-13.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa B 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa C 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa D 
Tabela

|}

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 9-13. 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

|}

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1963 w piłce siatkowej
1963 w Europie
Rumunia w XX wieku
Piłka siatkowa w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie
Krajowa
Zawody sportowe w Konstancy